«Перт Линкс» () — это австралийский профессиональный женский баскетбольный клуб, выступающий в женской национальной баскетбольной лиге (ЖНБЛ). Команда базируется в городе Перт (штат Западная Австралия). За свою многолетнюю историю клуб три раза менял название франшизы, больше только у «Сидней Юни Флэймз». С 2015 года владельцем команды является Джек Бендат, который также владеет клубом НБЛ «Перт Уайлдкэтс».

Клуб был создан в 1988 году и сразу добился больших успехов, став одной из доминирующих команд лиги, а в 1992 году завоевал свой пока что единственный чемпионский титул, во многом благодаря тому, что его цвета защищали Мишель Тиммс, Талли Бевилаква и Робин Мар, а тренерский штаб возглавлял её муж Том Мар. Впрочем с начала 2000-х годов клуб превратился в одного из главных аутсайдеров лиги, не выходя в финалы чемпионата пятнадцать сезонов подряд, и только после того, как у руля клуба встал Энди Стюарт, перед началом сезона 2015/16 годов, он начал восстанавливать утраченные позиции. «Перт Линкс» пять раз принимали участие в большом финале ЖНБЛ, одержав победу в 1992 году, также уступив в главном матче сезона в 1993, 1999, 2016 и 2022 годах.

Участия в больших финалах ЖНБЛ 
Команда «Перт Линкс» принимала участие в четырёх больших финалах ЖНБЛ, одержав победу лишь в одном из них (последний результат является минимальным среди действующих клубов ЖНБЛ).

Протокол сезонов ЖНБЛ

Статистика игроков

Текущий состав

Тренеры

Награды

Примечания

Ссылки 
 
 

Женские баскетбольные клубы Австралии
Клубы женской НБЛ
Спортивные клубы Перта (Австралия)